Toyota Grand Prix of Long Beach 2010 — это четвёртая гонка сезона 2010 года серии IZOD IndyCar, прошедшая 18 апреля 2010 года. Этап прошёл в третий уик-энд апреля на 3,167-километровой временной уличной трассе в американском Лонг-Бич.

Права на показ гонки у американского телеканала Versus.

Из 25 пилотов заявившихся на старт только четверо представляют США, но впервые в сезоне пилот побеждает у себя дома.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Примечания

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Лонг-Бич
Апрель 2010 года
Моторные виды спорта
IRL IndyCar